Municipio de Hiram puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hiram (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Hiram (condado de Portage, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Portage.